Silicijum tetraazid je hemijsko jedinjenje, koje ima molekulsku masu od 196,166 -{Da}-.

Osobine

Reference

Literatura

Spoljašnje veze 

 

Силани
Експлозивне хемикалије
Азиди
Неорганска једињења силицијума